Pini může znamenat:
 Ryan Pini – plavec z Papuy Nové Guiney, specializuje se na kraul a motýlek
 Rodolfo Pini – uruguayský fotbalista